Boomhazelwormen, een geslacht van hagedissen uit de familie hazelwormen
Abronia (plant), een geslacht van planten uit de familie Nyctaginaceae